

Lokalizacje

Izrael 
 Kefar Ruppin

Niemcy 
 Alt Ruppin – dzielnica Neuruppina
 Ruppin – dawny powiat

Osoby 
 Arthur Ruppin – niemiecki socjolog

Inne 
 Ruppin – hrabstwo

Zobacz też 
 Lindow-Ruppin
 Neuruppin
 Ostprignitz-Ruppin